Аланхе — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бадахос в составе автономного сообщества Эстремадура.
 Замок Аланхе — средневековый замок в муниципалитете Аланхе в провинции Бадахос, Испания.